Наталья, Наталия:

 Наталья (Наталия) — русское женское имя латинского происхождения.
 
 «Наталья» — галера Балтийского флота Российской империи 1708 года постройки, участник Северной войны.
 «Наталия» (или «Наталья») — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, один из кораблей типа «Слава России», участник Семилетней войны.
 Наталия — село на Украине, находится в Барановском районе Житомирской области.

См. также